Глазовский район () — административно-территориальная единица и упразднённое муниципальное образование (муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации.

Располагается в северной части республики. Район образован 15 июня 1929 года.

Административный центр — город Глазов (в состав района не входит).

Законом Удмуртской Республики от 29.04.2011 № 38-РЗ район и входившие в его состав сельские поселения к 22 мая 2021 года преобразованы в муниципальный округ (слово район в официальном названии сохранено).

География 
Район расположен в северной части республики вокруг города Глазов и граничит с Кировской областью на севере, Балезинским районом на востоке, Красногорским районом на юге и Ярским и Юкаменским районами на западе. По центру района с востока на запад протекает река Чепца — крупнейшая река севера Удмуртии. Северная часть района расположена на Верхнекамской возвышенности, а южная — на Красногорской возвышенности. В основном территория района — всхолмлённая равнина. По территории района, помимо Чепцы, протекают её притоки — Пызеп, Убыть, Сепыч, Варыж.

Площадь района — 2159,7 км². Лесистость района 42,5 %, при средней по Удмуртии — 46,8 %.

История 
 Предыстория

В IX—XIV веках территорию среднего течения Чепцы занимала Чепецкая археологическая культура, крупнейший памятник которой — Солдырское I городище (Иднакар) — располагается в нескольких километрах от Глазова. В XIII веке данная культура пришла в упадок, возможно, в результате разгрома татаро-монголами Волжской Булгарии в 1236 году. Некоторое время данные территории фактически пустовали, после чего, с конца XVI века, стали заселяться удмуртами, а также бесермянами и каринскими татарами. Все эти народы расселялись со Средней Вятки и низовьев Чепцы. Дозорной книгой 1615 года зафиксированы первые поселения на территории будущего Глазовского района (погосты на Красной Слудке и на городище Солдырском, деревня Богатырская и др.), переписью 1678 года впервые упоминается деревня Глазова, которая после постройки храма стала селом. В 1775 году Екатерина II приступила к реформе местного управления. Была создана система наместничеств, подчинённых генерал-губернаторам. Указом Сената от 11 сентября 1780 года «Об учреждении Вятского наместничества из 13 уездов» был образован Глазовский уезд. Одновременно село Глазово было переименовано в город Глазов и стало центром уезда.

 История района
Район был образован 15 июля 1929 года из 22 сельсоветов Глазовской, Ежевской, Понинской, Пудемской и Ягошурской волостей Глазовского уезда. В 1956 году в связи с упразднением Понинского и Пудемского районов в состав Глазовского района переданы часть их сельсоветов. В 1962 году на основе района был сформирован Глазовский сельский район, в состав которого помимо сельсоветов Глазовского района вошли сельсоветы Красногорского, Юкаменского и Ярского районов. В 1965 году ранее упразднённые районы восстановлены и сельский район преобразован в Глазовский район.

В результате муниципальной реформы с 1 января 2006 года наделён статусом муниципального района.

Население 

Между переписями 2002 и 2010 годов население района сократилось на 9,69 %. Средняя плотность населения — 7,93 чел/км². Район занимает 15-е место по численности населения и 22-е место по плотности среди муниципальных районов Удмуртии. На 1 января 2013 года, из 123 населённых пункта района 6 не имели постоянного населения.

В 2011 году рождаемость составила 16,7 ‰, смертность — 18,1 ‰, естественная убыль населения — 1,4 ‰, при приросте в среднем по Удмуртии — 1,0 ‰. В 2011 году миграционный прирост населения (разница между числом выбывших и прибывших на территорию района) составил 357 человек.

 Национальный состав
По результатам переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 79,0 %, русские — 17,4 %, татары — 2,0 %, другие национальности — 1,6 %. Глазовский район один из 16 сельских районов республики, где удмурты составляют большинство.

Административное деление 
В Глазовский район как административно-территориальную единицу входят 16 сельсоветов. Сельсоветы (сельские администрации) как правило одноимённы образованным в их границах сельским поселениям (помимо упомянутых, это также Дондыкарский, Золотаревский, Кочишевский, Люмский, Чуринский сельсоветы).

В муниципальный район входили 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений .

Населённые пункты 
В Глазовский район входят 123 населённых пункта.

Местное самоуправление 
Государственная власть в районе осуществляется на основании Устава, структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
 Районная Дума — представительный орган местного самоуправления, в составе 19 депутатов, избирается каждые 5 лет.
 Глава муниципального образования — высшее должностное лицо района, избирается Районной Думой из своего состава. Должность Главы района занимает — Дягелев Юрий Николаевич.
 Администрация муниципального образования — исполнительно-распорядительный орган муниципального района. Глава Администрации района назначается на должность Районной Думой по результатам конкурса. Должность Главы Администрации района занимает — Першин Илья Иванович.

 Символика района

Официальными символами муниципального района являются герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

 Бюджет района
Исполнение консолидированного бюджета района за 2009 год:
 Доходы — 349,0 миллионов рублей, в том числе собственные доходы — 28,5 миллионов рублей (8,2 % доходов).
 Расходы — 347,7 миллионов рублей. Основные статьи расходов: ЖКХ — 36,0 миллионов рублей, образование — 172,7 миллионов рублей, культура — 11,7 миллионов рублей, здравоохранение — 24,9 миллионов рублей, социальная политика — 32,3 миллионов рублей.

Социальная инфраструктура 

Система образования района включает 22 школы, в том числе: 14 средних и школу-интернат в селе Понино, спортивную школу (ДЮСШ) и детский дом творчества. Медицинскую помощь населению оказывают 4 участковые больницы, 2 амбулатории, 33 фельдшерско-акушерских пункта, «Комплексный центр социального обслуживания населения». Также в районе действуют районный дом культуры, 30 сельских клубов и клубных учреждения, районная библиотека и 21 её филиал, школа искусств и музей (историко-краеведческий комплекс).

Экономика 
 Сельское хозяйство
На территории Глазовского района действуют 17 сельскохозяйственных предприятий и 96 фермерских хозяйств, основным направлением сельского хозяйства является мясомолочное животноводство.

 Промышленность
 Торфопредприятие «Дзякино» — филиал ОАО «Удмуртторф»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 История населённых пунктов района

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году